Кузнецовское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кузнецовское — прежнее, до 2008 года, название села Колденен Темир Мугалжарского района Актюбинской области.

Россия 
 Кузнецовское — село в Тарумовском районе Дагестана

См. также 
 
 
 
 
 
 Кузнецовск